Acrocephalus je rod ptic iz družine trstnic.

Vrste
 Tamariskovka, Acrocephalus melanopogon
 Povodna trstnica, Acrocephalus paludicola
 Bičja trstnica, Acrocephalus schoenobaenus
 Acrocephalus sorghophilus
 Acrocephalus bistrigiceps
 Acrocephalus agricola
 Acrocephalus tangorum (včasih uvrščena v A. agricola)
 Acrocephalus concinens
 Srpična trstnica, Acrocephalus scirpaceus
 Acrocephalus baeticatus
 Acrocephalus dumetorum
 Močvirska trstinca, Acrocephalus palustris
 Rakar, Acrocephalus arundinaceus
 Acrocephalus orientalis
 Acrocephalus stentoreus
 Acrocephalus orinus
 Acrocephalus griseldis
 Acrocephalus australis
 Acrocephalus luscinius
 Acrocephalus hiwae
 Acrocephalus nijoi
 Acrocephalus yamashinae
 Acrocephalus astrolabii
 Acrocephalus syrinx
 Acrocephalus rehsei
 Acrocephalus familiaris
 Acrocephalus aequinoctialis
 Acrocephalus caffer
 Acrocephalus longirostris
 Acrocephalus musae
 Acrocephalus atyphus
 Acrocephalus rimatarae
 Acrocephalus vaughani
 Acrocephalus taiti
 Acrocephalus percernis
 Acrocephalus mendanae
 Acrocephalus kerearako
 Acrocephalus rufescens
 Acrocephalus brevipennis
 Acrocephalus gracilirostris
 Acrocephalus newtoni
 Acrocephalus rodericanus
 Acrocephalus sechellensis

Trstnice
Taksoni, opisani leta 1811